Сеньйóр (від , старший) —

 Як історична категорія, соціальний стан — феодальний власник землі, котрий віддавав частину своїх земель із селянами іншому, дрібнішому феодалові, за службу. Синонім — «сюзерен»; антонім — «васал».

 Звернення в сьогоденних романських (італійська, іспанська, французька) мовах. Також підкреслено-ввічливе — Монсеньйор. Відповідає українському — пан.

 Додаток до імені-прізвища членів одного роду, сім'ї, клану в разі, якщо ім'я та прізвище батька і сина збігаються. У цьому разі в романських та германських мовах до імені старшого члена родини додається скорочене -sr. (senior), молодшого — -jr. (junior).

Сеньйóри (множ.) — соціально-демографічна категорія в деяких країнах на позначення старших людей.

Див. також 
 Сюзерен
 Васал

Феодалізм
Соціальна структура та стратифікація